Filicrisia är ett släkte av mossdjur som beskrevs av d'Orbigny 1853. Filicrisia ingår i familjen Crisiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Filicrisia